Hendriktop (Suriname), berg in Suriname
 Puncak Mandala, voorheen de Prins Hendriktop, berg in Indonesië